

Personnalités 
 Jack Hill (1887-1963), est un acteur américain.
 Jack Hill (1933-), est un scénariste et réalisateur américain.

Lieux géographiques 
 Jack Hills : Colines au sud-ouest de l'Australie.